St. Yves steht für:

 Society of St. Yves, kirchliche Organisation in Jerusalem
 St-Yves (Vannes), Kapelle in Frankreich